A0, A-0 ou A00 est un sigle qui signifie :

Informatique 
 A-0 System, un langage de programmation utilisé sous UNIVAC I.

Jeux 
 A00 est le code ECO pour une ouverture d'échecs irrégulière.

Médecine 
 Le Choléra (A00) d'après la classification internationale des maladies.

Papeterie 
 Format A0, un format de papier selon la norme ISO 216 - de dimensions 841 mm × 1189 mm (soit une surface très proche de 1 m²).

Transports 
Automobile
 JAC A0, une voiture chinoise produite depuis 2010 par le constructeur JAC Motors.

Autoroutes
  Autoroute algérienne A0, reliant Tébessa à El Aricha (en construction) ;
  Autoroute roumaine A0, le contournement de Bucarest (en construction).

Aviation 
 .

Voir aussi 
 AO